Cappella Sistina – la principale cappella del Palazzo Apostolico, inserita nel percorso dei Musei Vaticani
 Cappella Sistina – chiesa di Brescia
 Cappella Sistina – chiesa di Savona
 Cappella musicale pontificia sistina –  coro polifonico con sede nella Città del Vaticano